Vidius est un genre de papillon de la sous-famille des Hesperiinae.
 Vidius est le nom latinisé de Guido Guidi.